Johnny Moore peut désigner :
 Johnny Moore (1906-1969), musicien de rhythm and blues américain, fondateur du groupe Johnny Moore's Three Blazers ;
 Johnny B. Moore (1952-), chanteur et guitariste de blues américain ;
 Johnny "Dizzy" Moore (1938-2008), musicien de ska jamaïcain, membre fondateur des Skatalites ;
 Johnny Moore (1958-), joueur des Spurs de San Antonio.